Jedenaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbyły się w południowokoreańskim ośrodku narciarskim Alpensia Resort w powiecie Pjongczang na skoczni Alpensia Jumping Park. W kwalifikacjach do pierwszego konkursu indywidualnego, które odbyły się 14 lutego wygrał Jan Ziobro. Dzień później rozegrano pierwszy konkurs indywidualny, w którym triumfował Stefan Kraft, przed Andreasem Wellingerem i Kamilem Stochem. Oprócz Stocha w czołowej „10” zawodów był jeszcze jeden Polak – Maciej Kot zajął siódme miejsce. Drugi konkurs i kwalifikacje zostały przeniesione na skocznię HS109 z powodu silnego wiatru. W poprzedzających drugi konkurs kwalifikacjach zwycięstwo odniósł Karl Geiger, ustanawiając nowy rekord skoczni, który kilkanaście minut później został pobity przez Stefana Krafta o 1,5 metra. W drugim zaplanowanym konkursie zwycięstwo, tym razem samodzielne, po raz drugi w karierze odniósł Maciej Kot, przed Kraftem i Wellingerem. Wysokie miejsca zajęli również inni Polacy: Kamil Stoch był szósty, natomiast Dawid Kubacki uplasował się na ósmej pozycji.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Pjongczangu był Kim Heung-soo oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, był Borek Sedlak. Sędzią technicznym był Franck Salvi, a jego asystentem – Thomas Hasslberger. Kontrolą sprzętu przed skokiem zajmował się natomiast Morten Solem, zaś po skoku, sprzęt sprawdzał Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Pjongczangu

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Pjongczang
Puchar Świata w skokach narciarskich w Pjongczangu
2017 w Korei Południowej